Wohlenhausen ist der Name von Ortsteilen:
 Wohlenhausen (Bockenem), Ortsteil der Stadt Bockenem, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Wohlenhausen (Marklohe), Ortsteil der Gemeinde Marklohe, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen